Fort Goede Hoop (Nieuw-Nederland), een in 1633 gebouwd fort in Nieuw-Nederland
Fort Goede Hoop (Goudkust), een in 1667 gebouwd fort aan de West-Afrikaanse kust
Kasteel de Goede Hoop,  een fort in de Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad